Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2015. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 2016.

Squadre partecipanti 

 

Teste di serie:

 
 
 
 

<li>
<li>
<li>
<li>

Tabellone

Primo turno

Germania vs. Francia

Gran Bretagna vs. Stati Uniti

Rep. Ceca vs. Australia

Kazakistan vs. Italia

Argentina vs. Brasile

Serbia vs. Croazia

Canada vs. Giappone

Belgio vs. Svizzera

Quarti di finale

Gran Bretagna vs. Francia

Australia vs. Kazakistan

Argentina vs. Serbia

Belgio vs. Canada

Semifinali

Gran Bretagna vs. Australia

Belgio vs. Argentina

Finale

Belgio vs. Gran Bretagna

Voci correlate
Coppa Davis 2015
Coppa Davis 2015 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale